Die 25. U-19-Fußball-Asienmeisterschaft wurde 1988 in Doha (Katar) ausgetragen. Das Turnier begann am 17. Oktober und endete am 28. Oktober. Sieger wurde der Irak. Der Turniersieger qualifizierte sich zusammen mit dem Zweitplatzierten Syrien für die Junioren-Weltmeisterschaft 1989.

Qualifikation 

Die gemeldeten Mannschaften ermittelten in acht Gruppen die acht Teilnehmer. Als Finalort wurde Doha festgelegt.

 
 
 
  (Gastgeber)

Modus 
Die acht Mannschaften spielten zunächst in zwei Gruppen mit jeweils vier Mannschaften. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen Punkt. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für das Halbfinale. Der Turniersieger qualifizierte sich für die Junioren-Weltmeisterschaft. Der Zweit- und der Drittplatzierte musste Relegationsspiele gegen die beiden Erstplatzierten der U-20-Ozeanienmeisterschaft bestreiten.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Finalspiele

Play-Offs 
Die Play-Offs zwischen Asien und Ozeanien wurden vom 18. bis 22. Januar 1989 in Aleppo (Syrien) ausgetragen.

|}

Ergebnis 
Der Irak wurde zum vierten Mal Asienmeister und qualifizierte sich zusammen mit Syrien und Gastgeber Saudi-Arabien für die Junioren-Weltmeisterschaft 1989 in Chile. Dort konnte sich der Asienmeister in der Vorrunde gegen Argentinien, Norwegen und Spanien durchsetzen und ins Viertelfinale einziehen. Dort schied er gegen die Vereinigten Staaten aus. Syrien beendete die Vorrunde hinter der Sowjetunion und Kolumbien auf dem dritten Platz und schied aus. Gastgeber Saudi-Arabien erreichte hinter Portugal, Nigeria und der Tschechoslowakei lediglich den letzten Platz seiner Vorrundengruppe.

Weblinks 
 Asian U-19 Championship 1988 auf rsssf.com (englisch)

1988
Fußballveranstaltung 1988
Fußball (Katar)
Sportveranstaltung in Doha